Ján Plch, né le  à Liptovský Mikuláš en Tchécoslovaquie, est un joueur slovaque de hockey sur glace. Il a notamment évolué en Ligue Magnus au sein de l'Épinal Hockey Club.

Carrière 

Ján Plch a évolué dans la ligue Extraliga de Slovaquie à partir de la saison 1993-1994 ; il a notamment joué pour l'équipe de Slovaquie lors du championnat du monde junior 1994.

Il arrive en 2005 en France dans le club d'Épinal. Après de nombreuses rumeurs de transferts dans de grands clubs, il a révélé dans la presse locale au printemps 2010 vouloir rester définitivement à Épinal et s'y ancrer dans le club après sa carrière sportive.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

|1993-1994||MHk 32 Liptovský Mikuláš|| Extraliga ||27||6||4||10||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
|1994-1995||MHk 32 Liptovský Mikuláš||Extraliga||35||17||4||21||8||3||0||2||2||0
|-
|1995-1996||MHk 32 Liptovský Mikuláš||Extraliga||37||17||12||29||24||  ||  ||  ||  || 
|-
|1996-1997||MHk 32 Liptovský Mikuláš||Extraliga||46||16||26||42||24||  ||  ||  ||  || 
|-
|1997-1998||HC Košice||Extraliga||47||13||26||39||10||  ||  ||  ||  || 
|-
|1998-1999||MHk 32 Liptovský Mikuláš||Extraliga||45||22||28||50||60||  ||  ||  ||  || 
|-
|1999-2000||HK ŠKP Poprad||Extraliga||56||24||31||55||36||6||1||2||3||6
|-
|2000-2001||HKm Zvolen||Extraliga||53||35||44||79||38||10||5||5||10||4
|-
|2001-2002||HC Znojemsti Orli ||Extraliga||44||11||12||23||43||7||2||3||5||0
|-
|2002-2003||HC Znojemsti Orli ||Extraliga||39||7||9||16||10||  ||  ||  ||  || 
|-
|rowspan=2|2003-2004||MsHK Žilina||Extraliga||28||12||5||17||12||  ||  ||  ||  || 
|-
|MHk 32 Liptovský Mikuláš||Extraliga||10||8||6||14||6||  ||  ||  ||  || 
|-
|2003-2004||HC Slovan Bratislava||Extraliga||8||1||3||4||2||12||0||1||1||6
|-
|2004-2005||MHk 32 Liptovský Mikuláš||Extraliga||54||11||30||41||74||5||1||2||3||4
|-
|2005-2006||Image Club d'Épinal||Ligue Magnus||26||13||9||22||22||5||2||4||6||6
|-
|2006-2007||Image Club d'Épinal||Ligue Magnus||26||26||24||50||26||2||1||1||2||4
|-
|2007-2008||Image Club d'Épinal||Ligue Magnus||20||5||30||35||22||2||1||3||4||2
|-
|2008-2009||Image Club d'Épinal||Ligue Magnus||26||17||35||52||18||6||7||1||8||4
|-
|2009-2010||Image Club d'Épinal||Ligue Magnus|| 26|| 18|| 18|| 36|| 12|| 2|| 0|| 1|| 1|| 32
|-
|2010-2011||Image Club d'Épinal||Ligue Magnus|| 26|| 13|| 34|| 47|| 18|| 3|| 0|| 2|| 2|| 2
|-
|2011-2012||Image Club d'Épinal||Ligue Magnus|| 26|| 12|| 27|| 39|| 8|| 5|| 3|| 3|| 6||2
|-
|2012-2013||Image Club d'Épinal||Ligue Magnus|| 26 || 14 || 17 || 31 || 6 || 14 || 4 || 14 || 18 || 4
|-
|2013-2014||Image Club d'Épinal||Ligue Magnus|| 26 || 21 || 26 || 47 || 14 || 3 || 2 || 2 || 4 || 0
|-
|2014-2015||Gamyo Épinal||Ligue Magnus|| 25 || 14 || 13 || 27 || 4 || 23 || 4 || 16 || 20 || 2
|-
|2015-2016||Gamyo Épinal||Ligue Magnus|| 26 || 8 || 16 || 24 || 2 || 12 || 4 || 7 || 11 || 2
|-
|2016-2017||Gamyo Épinal 2||Division 3||8 || 10 || 13 || 23 || 0 || 7 || 11 || 16 || 27 || 14
|-
| 2017-2018|| Gamyo Épinal II || Division 3 || 12 || 16 || 32 || 48 || 2 || 4 || 5 || 8 || 13 || 4
|-
| 2018-2019|| Épinal Hockey Club || Division 3 || 14 || 27 || 36 || 63 || 22 || 9 || 14 || 22 || 36 || 2
|-
| 2019-2020|| Épinal Hockey Club || Division 2 || 18 || 10 || 39 || 49 || 12 || 4 || 0 || 6 || 6 || 4

Références 

Joueur slovaque de hockey sur glace
Naissance en août 1974
Joueur du HC Znojemští Orli
Joueur du HC Slovan Bratislava
Joueur du HC Košice
Joueur du MHk 32 Liptovský Mikuláš
Joueur du HK Poprad
Joueur du HKm Zvolen
Joueur du MsHK Žilina
Joueur de l'Épinal Hockey Club
Attaquant de hockey sur glace
Naissance à Liptovský Mikuláš
Naissance en Tchécoslovaquie